Andrés Felipe Arias se puede referir a:

Andrés Felipe Arias Leiva: Exministro de agricultura de Colombia, condenado por irregularidades en Agro Ingreso Seguro.
Andrés Felipe Arias: Periodista de Noticias RCN.